B 79 ist die Nummerierung folgender Straßen:
 Bundesstraße 79 in Deutschland
 Voitsberg-Köflacher Straße, Bundesstraße in Österreich

B79